Der Malaysia Open Grand Prix Gold 2012 im Badminton fand vom 2. bis 6. Mai 2012 in Johor Bahru statt.

Austragungsort 
 Stadium Bandaraya Johor Bahru, Johor Bahru, Malaysia

Medaillengewinner

Herreneinzel

Setzliste 
  Lee Chong Wei (Champion)
  Nguyễn Tiến Minh (3. Runde)
  Tommy Sugiarto (Halbfinale)
  Daren Liew (3. Runde)
  Takuma Ueda (Viertelfinale)
  Muhammad Hafiz Hashim (Halbfinale)
  Sourabh Varma (Viertelfinale)
  Chong Wei Feng (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  P. V. Sindhu (Halbfinale)
  Minatsu Mitani (2. Runde)
  Chan Tsz Ka (Viertelfinale)
  Aprilia Yuswandari (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Koo Kien Keat / Tan Boon Heong (Champion)
  Markis Kido / Hendra Setiawan (nicht gestartet)
  Goh V Shem / Lim Khim Wah (2. Runde)
  Yoshiteru Hirobe / Kenta Kazuno (1. Runde)
  Cho Gun-woo / Kang Ji-Wook (nicht gestartet)
  Markus Fernaldi Gideon / Agripina Prima Rahmanto (2. Runde)
  Yohanes Rendy Sugiarto / Afiat Yuris Wirawan (2. Runde)
  Mohd Lutfi Zaim Abdul Khalid / Vountus Indra Mawan (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Shinta Mulia Sari / Yao Lei (Finalist)
  Wong Pei Tty / Chin Eei Hui (Champion)
  Vivian Hoo Kah Mun / Woon Khe Wei (2. Runde)
  Suci Rizky Andini / Della Destiara Haris (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (Champion)
  Danny Bawa Chrisnanta / Vanessa Neo Yu Yan (Halbfinale)
  Wong Wai Hong / Chau Hoi Wah (2. Runde)
  Tan Aik Quan / Lai Pei Jing (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2012
Badmintonwettbewerb in Johor
BWF Grand Prix 2012